Spanish Wells kan syfta på följande platser

Bahamas 

 Spanish Wells (distriktshuvudort), Spanish Wells District, 
 Spanish Wells District, distrikt, 

Robotskapade Bahamasförgreningar